Змагання в парному розряді проходили в рамках тенісного турніру WTA 2-ї категорії Betty Barclay Cup 1999, парний розряд, який відбувся уп'ятнадцяте на ґрунтових кортах у Гамбургу (Німеччина). Барбара Шетт і Патті Шнідер були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Шетт, яка виступала в парі з Руксандра Драгомір. Вони програли в першому колі парі Іріна Спирля і Кароліна Віс.

Лариса Нейланд і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, перемігши у фіналі пару Аманда Кетцер і Яна Новотна з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
 ''' Сандра Начук /  Сільвія Плішке

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Тур WTA 1999
WTA Hamburg